Лупій — українське прізвище.

 Лупій Григорій Васильович (1928—1996) — заслужений працівник культури України, перший директор Львівського історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар».
 Лупій Олесь Васильович (1938—2022) — український поет, сценарист, Заслужений діяч мистецтв України.
 Лупій Ярослав Васильович (*1946) — український кінорежисер, Народний артист України.

українські прізвища